Ez a szócikk tartalmazza a 2010-es labdarúgó-világbajnokságon részt vevő csapatok által nevezett játékosok listáját. Minden csapatnak huszonhárom játékost kellett neveznie 2010. június 1-jéig (10 nappal a világbajnokság kezdete előtt), akik közül háromnak kapusnak kellett lennie. Előzetes, 30 fős keretet is be kellett jelenteni 2010. május 11-éig (30 nappal a világbajnokság kezdete előtt).

Sérülés esetén lehetőség volt cserére, azonban a cserét legkésőbb a válogatott első mérkőzésének kezdete előtt 24 órával be kellett jelenteni.

A játékosok mezszámai 1 és 23 közötti számok lehettek, azonban az 1-es mezt valamelyik kapusnak kellett viselnie. A másik két kapus mezszáma a 2 és 23 közötti tartományból bármelyik lehetett.


Jelmagyarázat

A csoport

Szövetségi kapitány:  Carlos Alberto Parreira,

Szövetségi kapitány:  Javier Aguirre,

Szövetségi kapitány:  Oscar Tabárez,

Szövetségi kapitány:  Raymond Domenech,

B csoport

Szövetségi kapitány:  Diego Maradona,

Szövetségi kapitány:  Lars Lagerbäck,

Szövetségi kapitány:  Ho Dzsongmu,

Szövetségi kapitány:  Otto Rehhagel,

C csoport

Szövetségi kapitány:  Fabio Capello,

Szövetségi kapitány:  Bob Bradley,

Szövetségi kapitány:  Rábah Szadán,

Szövetségi kapitány:  Matjaž Kek,

D csoport

Szövetségi kapitány:  Joachim Löw,

Szövetségi kapitány:  Pim Verbeek,

Szövetségi kapitány:  Radomir Antić,

Szövetségi kapitány:  Milovan Rajevac,

E csoport

Szövetségi kapitány:  Bert van Marwijk,

Szövetségi kapitány:  Morten Olsen,

Szövetségi kapitány:  Okada Takesi,

Szövetségi kapitány:  Paul Le Guen,

F csoport

Szövetségi kapitány:  Marcello Lippi,

Szövetségi kapitány:  Gerardo Martino,

Szövetségi kapitány:  Ricki Herbert,

Szövetségi kapitány:  Vladimír Weiss,

G csoport

Szövetségi kapitány:  Dunga,

Szövetségi kapitány:  Kim Dzsonghun

Szövetségi kapitány:  Sven-Göran Eriksson,

Szövetségi kapitány:  Carlos Queiroz,

H csoport

Szövetségi kapitány:  Vicente del Bosque,

Szövetségi kapitány:  Ottmar Hitzfeld,

Szövetségi kapitány:  Reinaldo Rueda,

Szövetségi kapitány:  Marcelo Bielsa,

Jegyzetek

Források 

 FIFA.com, a 2010-es labdarúgó-világbajnokság hivatalos oldala 
 FIFA.com, a 2010-es labdarúgó-világbajnokság csapatai 
 A 2010-es labdarúgó-világbajnokság rendezőjének hivatalos oldala

Fordítás
 

K
2010